Die Saison 1997/98 der Bayernliga war die 53. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die vierte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der 1. FC Schweinfurt 05 mit acht Punkten Vorsprung auf die SG Quelle Fürth. Die Fürther erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie aber scheiterten und den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga verpassten.

Die Abstiegsplätze belegten die Würzburger Kickers, der TSV 1860 Rosenheim und der TSV Landsberg. Dem FC Memmingen gelang in der Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern der Klassenerhalt.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen die SpVgg Bayreuth, der SC 04 Schwabach und der TSV Schwaben Augsburg als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierten sich die Amateure des 1. FC Nürnberg als vierter Aufsteiger.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-15. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System zwei weitere Plätze in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz qualifizierten sich zur Teilnahme an der Bayernliga.

In den Spielen trafen in Donauwörth der Bayernliga-Vertreter FC Memmingen auf den Vizemeister der Landesliga Staffel Nord, der Würzburger FV, und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Mitte, die Amateure des 1. FC Nürnberg, und Süd, der SV Türk Gücü München, in Ingolstadt aufeinander. Der FC Memmingen und die Amateure des 1. FC Nürnberg erreichten zunächst das Finale.

|}

Da zunächst nur ein freier Startplatz in der Bayernliga zu vergeben war, es aber keinen Absteiger aus der Regionalliga Süd gab, kam ein weiterer Platz hinzu. Somit war das geplante Entscheidungsspiel der beiden Sieger der Halbfinalpartien überflüssig und wurde kurzfristig abgesetzt. Der FC Memmingen verblieb somit in der Bayernliga, während die Amateure des 1. FC Nürnberg der vierte Aufsteiger waren.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 1997/98 bei f-archiv.de
 Bayernliga 1997/98 bei fussballdaten.de

1997
Fußballsaison 1997/98